Antonov (cirill betűkkel: Антонов) gyakori szláv, főként keleti szláv vezetéknév
 ANTK Antonov
 Antonov légitársaság, az ANTK Antonov légi teherszállítással foglalkozó cége
 Antonov-repülőtér, a Hosztomeli repülőtér másik, közismert neve